Luria, geslacht van zeeslakken uit de familie van de Cypraeidae

Personen met de achternaam Luria:
 Aleksandr Luria, Russisch neuropsycholoog
 Salvador Luria, Italiaans-Amerikaans microbioloog en Nobelprijswinnaar